Neomegamphopus är ett släkte av kräftdjur. Neomegamphopus ingår i familjen Neomegamphopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Neomegamphopus